вбрасывание:
 вбрасывание (хоккей с шайбой)
 вбрасывание  мяча (футбол)